Bernau steht für

 Bernau (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Bernau heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Bernau bei Berlin, Stadt im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Bernau am Chiemsee, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bernau im Schwarzwald, Gemeinde im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Orte, Gemeindeteile:
 Bernau (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Bernau (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bernau (Neureichenau), Ortsteil der Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Bernau (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bernau (Waibstadt), Ortsteil der Stadt Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bernau (Gemeinde Bad Traunstein), Ortsteil von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Bernau (Gemeinde Hainfeld), Ortschaft von Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Bernau (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bernau (Gemeinde Stallhofen), Ortschaft von Stallhofen, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Bernau (Leibstadt), Ortschaft am Rhein in der Gemeinde Leibstadt, Kanton Aargau
 Bernau (Dalhem), fr. Berneau, Ortschaft in der Gemeinde Dalhem in der Provinz Lüttich, Belgien

historisch:
 Kreis Bernau, ehemaliger Landkreis im Bezirk Frankfurt/Oder, DDR, dann Land Brandenburg, Deutschland (1952–1993)  

 Bolechowo (Czerwonak), Ortschaft von Czerwonak, Wojewodschaft Großpolen, Polen (1939–1945 Bernau im Landkreis Posen, Wartheland); 
 Bernov (Nejdek), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Bernov (Krajková), Ortsteil von Krajková, Okres Sokolov, Tschechien
 Zákoutí (Blatno), Ortsteil von Blatno, Okres Chomutov, Tschechien
 Brňov, Ortslage von Valašské Meziříčí, Okres Vsetín, Tschechien

Baulichkeiten:
 Schloss Bernau (Oberösterreich), Wasserschloss in Fischlham bei Wels (auch Pernau)
 Schloss Bernau (Aargau), Schlossruine bei Leibstadt im Aargau

Siehe auch:
 Bärnau (Begriffsklärung); Pernau – insb. auch historische Schreibungen
 Bernauer